Абдурашид-хан:

 Абдурашид-хан — правитель Турфанского ханства конца XVIII в.
 Абдурашид-хан — предводитель афгано-памирских киргизов XX в.